Inti pode ter dois significados:
 Inti - uma antiga moeda do Peru.
 Inti (botânica) - um gênero de orquídeas.
 Inti (quíchua) - a principal deidade quíchua que representa o sol

Desambiguação